Крепи може да се односи на:

 Крепи (Ен), насељено место у Француској, у департману Ен
 Крепи (Па де Кале), насељено место у Француској, у департману Па де Кале
 Крепи ан Валоа, насељено место у Француској, у департману Оаза
 Крепи ле Неф, насељено место у Француској, у департману Об